Се́рдце — станция (тип населённого пункта) в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена в юго-восточной части области, на юге волости, в 17 км к востоку по дорогам или в 6 км от восточной границы райцентра Великие Луки. К северу примыкает деревня Першино, к западу — хутор Жибоедово (Алексеевская волость, Локнянский район). В населенном пункте расположена одноименная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составляла 35 жителей.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство участка железной дороги Великие Луки — Кунья — Западная Двина. Действует железнодорожная станция Сердце, Першинская школа.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Дорога регионального значения 58К-059. Остановка общественного транспорта «Школа».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Шёлковская волость
Населённые пункты Великолукского района